Доња Пресјеница може бити:

 Доња Пресјеница (Трново, Источно Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Република Српска, БиХ
 Доња Пресјеница (Трново, Сарајево), насељено мјесто у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ